Израильская хоккейная лига в сезоне 2019/2020 — это 29-й сезон чемпионата ИзХЛ.
В израильском хоккее произошли организационные изменения. Были расформированы лиги леумит и арцит и большое количество команд перестало участвовать в турнире.
Сам турнир не был закончен из-за эпидемии коронавируса.
The Israeli Hockey League in the 2019/2020 season is the 29th Israeli championship.
There have been organizational changes in Israeli hockey. Leumit and Artsit leagues were disbanded and a large number of teams stopped participating in the tournament.
The tournament itself was not completed due to the coronavirus epidemic.

Составы команд

Команды сезона 2019/20 
<div ="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">

Регулярный чемпионат

Таблица

Результаты

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Бомбардиры чемпионата Top scorer of the championship

См. также

Ссылки 
 
 

Израильская хоккейная лига
Хоккей
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее